Stanisław Krawczyk – polski matematyk, ekonomista, dr hab., profesor nadzwyczajny Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego
 Stanisław Krawczyk (1938–2015) – poeta, prozaik, publicysta
 Stanisław Krawczyk (1890–1940) – doktor filozofii, pułkownik administracji Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej